Barrio puede referirse a:
 Barrio, cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos.

Divisiones administrativas

Álava 
 Barriobusto, concejo del municipio de Oyón.
 Barrio (Álava), concejo del municipio de Valdegovía.

provincia de Albacete 
 Barrio del Santuario, localidad del municipio de Villa de Ves.

provincia de Alicante 
 Barrio de Granada, localidad del municipio de Alicante.
 Bonny Barrio, localidad del municipio de El Campello.
 Barrio de los Dolores, localidad del municipio de Catral.
 Barrio Alto (Elche), localidad del municipio de Elche.
 Barrio Mariano Cases, localidad del municipio de Orihuela.
 Barrio Nuestra Señora de la Alegría, localidad del municipio de Orihuela.
 Barrio de la Ascensión, localidad del municipio de Orihuela.
 Barrio Nuevo (Orihuela), localidad del municipio de Orihuela.
 Barrio Carretera Hurchillo, localidad del municipio de Orihuela.
 Barrio Carretera, localidad del municipio de Orihuela.
 El Barrio-Sallavedra, localidad del municipio de Orihuela.
 Barrio de la Virgen, localidad del municipio de Orihuela.
 Los Martínez Primer Barrio, localidad del municipio de San Fulgencio.
 Los Martínez Segundo Barrio, localidad del municipio de San Fulgencio.

provincia de Almería 
 Barrio las Zorras, localidad del municipio de Cantoria.
 Barrio Mortero, localidad del municipio de Pulpí.
 Barrio de Archilla, localidad del municipio de Vícar.

provincia de Ávila 
 Barrio Chico, localidad del municipio de Junciana.
 El Barrio (Navaescurial), localidad del municipio de Navaescurial.
 Barrio de Arriba (Pradosegar), localidad del municipio de Pradosegar.
 Barrio del Medio, localidad del municipio de Pradosegar.

provincia de Burgos 
 Barrio de Bricia, localidad del municipio de Alfoz de Bricia.
 Barrio Quintanilla, localidad del municipio de Los Ausines.
 Barrio San Juan (Los Ausines), localidad del municipio de Los Ausines.
 Barrio Sopeña, localidad del municipio de Los Ausines.
 Barrio de Muñó, municipio.
 Barrio de Díaz Ruiz, localidad del municipio de Los Barrios de Bureba.
 Barrio-Panizares, localidad del municipio de Basconcillos del Tozo.
 Barriosuso (Santibáñez del Val), localidad del municipio de Santibáñez del Val.
 Barrio de San Felices, localidad del municipio de Sotresgudo.
 Barrio Abajo, localidad del municipio de Valle de Mena.
 Barrio Arriba, localidad del municipio de Valle de Mena.
 Barriolaza, localidad del municipio de Valle de Mena.
 Barriolucio, localidad del municipio de Valle de Valdelucio.
 Barrio la Cuesta, localidad del municipio de Valle de Zamanzas.
 Barriosuso (Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

provincia de Cádiz 
 Barrio Nuevo (Conil de la Frontera), localidad del municipio de Conil de la Frontera.
 Barrio de Jarana, localidad del municipio de Puerto Real.

provincia de Castellón 
 Barrio San Blas, localidad del municipio de Cortes de Arenoso.
 Barrio el Cerrito, localidad del municipio de Cortes de Arenoso.

provincia de Córdoba 
 Barrio San Vicente (Guadalcázar), localidad del municipio de Guadalcázar.
 Barrio Parque (Palma del Río), localidad del municipio de Palma del Río.

provincia de La Coruña 
Barrio (Abegondo), lugar de la parroquia de Leiro, concello de Abegondo.
Barrio (Boimorto), lugar de la parroquia de Dormeá, concello de Boimorto.
Barrio (Culleredo), lugar de la parroquia de Sueiro, concello de Culleredo.
Barrio (Sobrado), lugar de la parroquia de Grixalba, concello de Sobrado.
O Barrio (Villarmayor), lugar de la parroquia de Vilarmaior, concello de Villarmayor.

provincia de Granada 
Barrio Nuevo (Cúllar), localidad del municipio de Cúllar.
Barrio de los Remedios, localidad del municipio de Cúllar Vega.
Barrio Nuevo (Huéscar), localidad del municipio de Huéscar.
Barrio Nuevo de San Clemente, localidad del municipio de Huéscar.
Barrio San Antonio (Loja), localidad del municipio de Loja.
Barrio de la Vega (Monachil), localidad del municipio de Monachil.

provincia de Guadalajara 
Barriopedro, municipio.

provincia de Huesca 
Barrio Armentera, localidad del municipio de Castejón del Puente.
Barrio Estación (Sariñena), localidad del municipio de Sariñena.

provincia de León 
Barrio de las Ollas, localidad del municipio de Boñar.
Barrio de Buenos Aires (Bustillo del Páramo), localidad del municipio de Bustillo del Páramo.
Barrio de la Estación (Matallana de Torío), localidad del municipio de Matallana de Torío.
Barrio de la Puente, localidad del municipio de Murias de Paredes.
Barrio de Primout, localidad del municipio de Páramo del Sil.
Barrio la Herrera, localidad del municipio de Sabero.
Barrio Colominas, localidad del municipio de Sabero.
Barrio de Pinilla (San Andrés del Rabanedo), localidad del municipio de San Andrés del Rabanedo.
Torrebarrio, localidad del municipio de San Emiliano.
Barrio de Nuestra Señora, localidad del municipio de Santa Colomba de Curueño.
Barrio el Castro, localidad del municipio de Valdesamario.
Barrio la Garandilla, localidad del municipio de Valdesamario.
Barrio la Parte, localidad del municipio de Valdesamario.
Barrio la Velilla, localidad del municipio de Valdesamario.
Barrio de la Estación (Villadangos del Páramo), localidad del municipio de Villadangos del Páramo.
Barrio de la Tercia, localidad del municipio de Villamanín.

provincia de Lugo 
O Barrio (Begonte), lugar de la parroquia de Felmil, concello de Begonte.
O Barrio (Carballedo), lugar de la parroquia de Buciños, concello de Carballedo.
A Casa do Barrio, lugar de la parroquia de Cartelos, concello de Carballedo.
O Barrio de Puga, lugar de la parroquia de Pradeda, concello de Carballedo.
O Barrio (Corgo), lugar de la parroquia de Fonteita, concello de Corgo.
Barrio (Chantada), lugar de la parroquia de Muradelle, concello de Chantada.
O Barrio (Guntín), lugar de la parroquia de Mosteiro, concello de Guntín.
O Barrio (Toldaos), lugar de la parroquia de Toldaos, concello de Incio.
O Barrio (Vila de Mouros), lugar de la parroquia de Vila de Mouros, concello de Incio.
O Barrio (Láncara), lugar de la parroquia de Ronfe, concello de Láncara.
O Barrio (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Ribas Altas, concello de Monforte de Lemos.
Barrio (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Carteire, concello de Palas de Rey.
O Barrio (Cangas), lugar de la parroquia de Cangas, concello de Pantón.
O Barrio (Castillón), lugar de la parroquia de Castillón, concello de Pantón.
O Barrio (Eiré), lugar de la parroquia de Eiré, concello de Pantón.
O Barrio (Pombeiro), lugar de la parroquia de Pombeiro, concello de Pantón.
O Barrio (Santalla de Toiriz), lugar de la parroquia de Santalla de Toiriz, concello de Pantón.
O Barrio (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Saa, concello de Puebla del Brollón.
Barrio (Saviñao), lugar de la parroquia de Mourelos, concello de Saviñao.
O Barrio (Sober), lugar de la parroquia de Figueiroá, concello de Sober.

Región de Murcia 
Barrio del Laero, localidad del municipio de Albudeite.
Barrio de la Providencia, localidad del municipio de Archena.
Barrio del Café, localidad del municipio de Blanca.
Barrio de la Concepción (Cartagena), localidad del municipio de Cartagena.
Barrio de Peral, localidad del municipio de Cartagena.
Barrio de la Loma, localidad del municipio de Mazarrón.
La Purísima-Barriomar, localidad del municipio de Murcia.
Barrio de los Caseros, localidad del municipio de Murcia.
Barrio de los Seanos, localidad del municipio de Murcia.
Barrio del Puente de la Muleta, localidad del municipio de Murcia.
Barrio de la Victoria, localidad del municipio de Murcia.
Barrio de la Aurora, localidad del municipio de Murcia.
Barrio de San Antonio (Murcia), localidad del municipio de Murcia.
Barrio del Carmen (Murcia), localidad del municipio de Murcia.
Barrio de los Arocas, localidad del municipio de Murcia.
Barrio del Progreso, localidad del municipio de Murcia.
Barrio del Carmen (San Pedro del Pinatar), localidad del municipio de San Pedro del Pinatar.
Asunción Barrio, localidad del municipio de Villanueva del Río Segura.
Barrio de San Roque, localidad del municipio de Villanueva del Río Segura.

provincia de Orense 
Barrio (Bande), lugar de la parroquia de O Ribeiro, concello de Bande.
Barrio (La Bola), lugar de la parroquia de Pardavedra, concello de La Bola.
Barrio (Ansemil), lugar de la parroquia de Ansemil, concello de Celanova.
Barrio (Bobadela), lugar de la parroquia de Bobadela, concello de Celanova.
O Barrio (Junquera de Espadanedo), lugar de la parroquia de Xunqueira de Espadanedo, concello de Junquera de Espadanedo.
O Barrio (Muíños), lugar de la parroquia de Barxés, concello de Muíños.
Barrio (Orense), lugar de la parroquia de Untes, concello de Ourense.
Barrio (La Peroja), lugar de la parroquia de Carracedo, concello de La Peroja.
Barrio (Puebla de Trives), lugar y parroquia del concello de Puebla de Trives.
O Barrio de Cascallá, lugar y parroquia del concello de Rubiá.
Barrio (Navío), lugar de la parroquia de Navío, concello de San Amaro.
Barrio (Salamonde), lugar de la parroquia de Salamonde, concello de San Amaro.
O Barrio (Taboadela), lugar de la parroquia de Soutomaior, concello de Taboadela.
O Barrio (La Teijeira), lugar de la parroquia de Cristosende, concello de La Teijeira.
O Barrio (Villamarín), lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Villamarín.
Villar de Barrio, concello de la provincia de Orense.
Villar de Barrio (parroquia), lugar y parroquia de dicho concello.

provincia de Palencia 
Barrio de San Pedro (Aguilar de Campoo), localidad del municipio de Aguilar de Campoo.
Barrio de Santa María (Aguilar de Campoo), localidad del municipio de Aguilar de Campoo.
Barrio de San Pedro (Alar del Rey), localidad del municipio de Alar del Rey.
Barrio de Santa María (Alar del Rey), localidad del municipio de Alar del Rey.
Barrio de San Vicente (Alar del Rey), localidad del municipio de Alar del Rey.
Barrio Helechar, localidad del municipio de Barruelo de Santullán.
Barriosuso (Buenavista de Valdavia), localidad del municipio de Buenavista de Valdavia.
El Barrio de la Puebla, localidad del municipio de La Puebla de Valdavia.

provincia de Las Palmas 
Barrio los Condenados, localidad del municipio de Gáldar.
Barrio del Pino, localidad del municipio de Teror.
Barrio de Panchito Ramos, localidad del municipio de Tuineje.

Cantabria 
 Barrio (Hermandad de Campoo de Suso), localidad del municipio de Hermandad de Campoo de Suso.
 Barrio (Vega de Liébana), localidad del municipio de Vega de Liébana.

provincia de Pontevedra 
Barrio (Dozón), lugar de la parroquia de O Sisto, concello de Dozón.
Barrio (Forcarey), lugar de la parroquia de Meavía, concello de Forcarey.
Barrio (Berredo), lugar de la parroquia de Berredo, concello de Golada.
Barrio (Brocos), lugar de la parroquia de Brocos, concello de Golada.
Barrio (Anzo), lugar de la parroquia de Anzo, concello de Lalín.
Barrio (Catasós), lugar de la parroquia de Catasós, concello de Lalín.
Barrio (Sello), lugar de la parroquia de Sello, concello de Lalín.
O Barrio de Vilas, lugar de la parroquia de Loureza, concello de Oia.
Barrio (San Martiño de Asperelo), lugar de la parroquia de San Martiño de Asperelo, concello de Rodeiro.
Barrio (Santa Baia de Camba), lugar de la parroquia de Santa Baia de Camba, concello de Rodeiro.
Barrio (Arnego), lugar de la parroquia de Arnego, concello de Villa de Cruces.
Barrio (Besexos), lugar de la parroquia de Besexos, concello de Villa de Cruces.
Barrio (Toiriz), lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Villa de Cruces.

Galicia 
Barrio (Amoeiro), lugar de la parroquia de Bóveda de Amoeiro, concello de Amoeiro.
Barrio (La Merca), lugar de la parroquia de Parderrubias, concello de La Merca.
Barrio (Muíños), lugar de la parroquia de Cados, concello de Muíños.
O Barrio (Paderne de Allariz), lugar de la parroquia de Cantoña, concello de Paderne de Allariz.
O Barrio (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Torbeo, concello de Ribas de Sil.
O Barrio (Betote), lugar de la parroquia de Betote, concello de Sarria.
O Barrio (Ferreiros), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de Sarria.
O Barrio (Louseiro), lugar de la parroquia de Louseiro, concello de Sarria.
O Barrio (Trasmiras), lugar de la parroquia de Lobaces, concello de Trasmiras.
O Barrio (Villar de Santos), lugar de la parroquia de Vilar de Santos, concello de Villar de Santos.
O Barrio (Vivero), lugar de la parroquia de Landrove, concello de Vivero.
A Barrio da Campana, lugar de la parroquia de A Devesa, concello de Ribadeo.
Barrio da Eirexa, lugar de la parroquia de Mormentelos, concello de Vilariño de Conso.
Barrio da Liberdade, lugar de la parroquia de Alongos, concello de Toén.
Barrio de Cima, lugar de la parroquia de Lamalonga, concello de La Vega.
O Barrio de Pías, lugar de la parroquia de A Ramallosa, concello de Nigrán.
O Barrio de Triana, lugar de la parroquia de Goián, concello de Tomiño.
Barrio do Fondo, lugar de la parroquia de Lamalonga, concello de La Vega.
O Barrio do Galo, lugar de la parroquia de Mens, concello de Malpica de Bergantiños.
Barrio do Pacio, lugar de la parroquia de Lamalonga, concello de La Vega.
O Barrio do Rei, lugar de la parroquia de Candia, Abadín|Candia, concello de Abadín.

Véase también 
Barrio (apellido), apellido.
Barrio (álbum), disco del grupo rumbero Los Chunguitos publicado en 1982.
Os Barrios
Barrio (película de 1947), película de 1947 dirigida por Ladislao Vajda.
Barrio (película de 1998), película de 1998 dirigida por Fernando León de Aranoa.
Cine de barrio, programa de televisión
El otro barrio, película de Salvador García Ruiz.